Вінці — множина від вінець
 Вінці — ряди зрубу
 Вінці — оптичне явище в атмосфері

Топоніми 

Вінці, Вєнці () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Вінці (Вєнці) — селище сільського типу в Гулькевицькому районі Краснодарського краю
 Вінці (Вєнці) — хутір у Клетському районі Волгоградської області
 Вінці — назва верхньої течії річки Мокра Перекопка у Волгоградській області

Див. також 
 Вінця — краї посудини
 Вінець
 Вінчик